Di seguito una lista di asteroidi dal numero 466001 al 467000 con data di scoperta e scopritore.

466001-466100 

|-
|466001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466004 - ||  ||  || WISE
|-
|466005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466018 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466023 - ||  ||  || CSS
|-
|466024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466026 - ||  ||  || CSS
|-
|466027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466028 - ||  ||  || CSS
|-
|466029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466032 - ||  ||  || WISE
|-
|466033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466036 - ||  ||  || WISE
|-
|466037 - ||  ||  || CSS
|-
|466038 - ||  ||  || WISE
|-
|466039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466043 - ||  ||  || WISE
|-
|466044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466047 - ||  ||  || WISE
|-
|466048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466050 - ||  ||  || WISE
|-
|466051 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466058 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466064 - ||  ||  || CSS
|-
|466065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466070 - ||  ||  || CSS
|-
|466071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466094 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466095 - ||  ||  || WISE
|-
|466096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

466101-466200 

|-
|466101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466120 - ||  ||  || CSS
|-
|466121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466125 - ||  ||  || CSS
|-
|466126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466130 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466131 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466140 - ||  ||  || CSS
|-
|466141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466146 - ||  ||  || WISE
|-
|466147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466182 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466188 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466194 - ||  ||  || CSS
|-
|466195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

466201-466300 

|-
|466201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466205 - ||  ||  || WISE
|-
|466206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466215 - ||  ||  || CSS
|-
|466216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466217 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466218 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466228 - ||  ||  || WISE
|-
|466229 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466233 - ||  ||  || WISE
|-
|466234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466242 - ||  ||  || CSS
|-
|466243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466250 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466252 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466255 - ||  ||  || CSS
|-
|466256 - ||  ||  || WISE
|-
|466257 - ||  ||  || CSS
|-
|466258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466261 - ||  ||  || CSS
|-
|466262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466263 - ||  ||  || CSS
|-
|466264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466265 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466266 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|466267 - ||  ||  || CSS
|-
|466268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466271 - ||  ||  || CSS
|-
|466272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466276 - ||  ||  || CSS
|-
|466277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466279 - ||  ||  || CSS
|-
|466280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466298 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

466301-466400 

|-
|466301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466310 - ||  ||  || CSS
|-
|466311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466330 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466344 - ||  ||  || WISE
|-
|466345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466350 - ||  ||  || WISE
|-
|466351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466364 - ||  ||  || WISE
|-
|466365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466373 - ||  ||  || CSS
|-
|466374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466381 - ||  ||  || CSS
|-
|466382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466384 - ||  ||  || CSS
|-
|466385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466395 - ||  ||  || CSS
|-
|466396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

466401-466500 

|-
|466401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466416 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466427 - ||  ||  || WISE
|-
|466428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466438 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466444 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466455 - ||  ||  || WISE
|-
|466456 - ||  ||  || CSS
|-
|466457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466464 - ||  ||  || WISE
|-
|466465 - ||  ||  || CSS
|-
|466466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466469 - ||  ||  || CSS
|-
|466470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466482 - ||  ||  || CSS
|-
|466483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466484 - ||  ||  || CSS
|-
|466485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466486 - ||  ||  || CSS
|-
|466487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466490 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466493 - ||  ||  || CSS
|-
|466494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466499 - ||  ||  || CSS
|-
|466500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

466501-466600 

|-
|466501 - ||  ||  || WISE
|-
|466502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466503 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466505 - ||  ||  || CSS
|-
|466506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466508 - ||  ||  || CSS
|-
|466509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466515 - ||  ||  || CSS
|-
|466516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466530 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466540 - ||  ||  || CSS
|-
|466541 - ||  ||  || CSS
|-
|466542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466548 - ||  ||  || WISE
|-
|466549 - ||  ||  || WISE
|-
|466550 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|466551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466562 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466564 - ||  ||  || CSS
|-
|466565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466569 - ||  ||  || CSS
|-
|466570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466572 - ||  ||  || WISE
|-
|466573 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466574 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466575 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466596 - ||  ||  || CSS
|-
|466597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

466601-466700 

|-
|466601 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466610 - ||  ||  || CSS
|-
|466611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466617 - ||  ||  || WISE
|-
|466618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466623 - ||  ||  || WISE
|-
|466624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466625 - ||  ||  || CSS
|-
|466626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466648 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|466649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466668 - ||  ||  || CSS
|-
|466669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

466701-466800 

|-
|466701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466712 - ||  ||  || CSS
|-
|466713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466714 - ||  ||  || CSS
|-
|466715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466717 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466719 - ||  ||  || WISE
|-
|466720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466723 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466724 - ||  ||  || CSS
|-
|466725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466732 - ||  ||  || WISE
|-
|466733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466735 - ||  ||  || WISE
|-
|466736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466741 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466743 - ||  ||  || CSS
|-
|466744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466755 - ||  ||  || CSS
|-
|466756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466759 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466770 - ||  ||  || WISE
|-
|466771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466774 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

466801-466900 

|-
|466801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466806 - ||  ||  || WISE
|-
|466807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466808 - ||  ||  || CSS
|-
|466809 - ||  ||  || WISE
|-
|466810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466827 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|466828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466840 - ||  ||  || WISE
|-
|466841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466869 - ||  ||  || WISE
|-
|466870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466874 - ||  ||  || WISE
|-
|466875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466885 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466889 - ||  ||  || CSS
|-
|466890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466895 - ||  ||  || CSS
|-
|466896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466898 - ||  ||  || WISE
|-
|466899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466900 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

466901-467000 

|-
|466901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466906 - ||  ||  || WISE
|-
|466907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466919 - ||  ||  || CSS
|-
|466920 - ||  ||  || CSS
|-
|466921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466926 - ||  ||  || CINEOS
|-
|466927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466938 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466948 - ||  ||  || CSS
|-
|466949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466952 - ||  ||  || LONEOS
|-
|466953 - ||  ||  || CSS
|-
|466954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466955 - ||  ||  || WISE
|-
|466956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466957 - ||  ||  || WISE
|-
|466958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466960 - ||  ||  || CSS
|-
|466961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466962 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|466963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466968 - ||  ||  || CSS
|-
|466969 - ||  ||  || CSS
|-
|466970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466972 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|466993 - ||  ||  || CSS
|-
|466994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|466998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|466999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|467000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0466001